Romeu bezeichnet:

 Romeu, Gemeinde im Kreis Mirandela, Portugal

Romeu ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Romeu (1948–2021), spanischer Karikaturist und Autor
 Gonzalo Romeu (* 1945), kubanischer Dirigent, Pianist und Arrangeur
 Inês Etienne Romeu (1942–2015), brasilianische Widerstandskämpferin
 Jean-Pierre Romeu (* 1948), französischer Rugby-Union-Spieler
 Joel Romeu, uruguayischer Schwimmer
 Leonora Milà i Romeu (* 1942), katalanische Pianistin und Komponistin
 Lluís Romeu i Corominas (1874–1937), katalanischer Komponist, Organist, Kapellmeister und römisch-katholischer Priester 
 Oriol Romeu (* 1991), spanischer Fußballspieler